De Chief Inspector is een rang bij de Britse politie. De rang is ruwweg te vergelijken met de rang hoofdinspecteur van de Nederlandse politie.

De eigenlijke functie van de Chief Inspector varieert per politiekorps. Chief inspectors kunnen staffuncties vervullen of leidinggevende zijn bij basiseenheden (de uniformdienst) of bij de recherche. In het laatste geval luidt de titel Detective Chief Inspector. Zo iemand mag optreden als hulpofficier van Justitie.

Ook in andere landen waaronder Australië komt de rang 'chief inspector' voor.

Rang